Ле Бри:
 Ле Бри, Бенуа (род. 1976) — французский футболист.
 Ле Бри, Жан-Мари (1817—1872) — французский изобретатель и планерист, пионер авиации.
 Ле Бри, Мишель (1944—2021) — французский писатель и публицист.
 Ле Бри, Режис (род. 1975) — французский футболист, тренер.
 Ле Бри, Тео (род. 2002) — французский футболист.